Tage Johansson kan avse:
Tage Johansson (missionär) (1919–2007)
Tage Johansson (politiker) (1921–2008)
Tage Johansson (skådespelare) (1924-)